Bernhard Meijer kan syfta på:

 Bernhard Meijer (godsägare) (1810–1901), danskfödd svensk godsägare och riksdagsman
 Bernhard Meijer (skriftställare) (1848–1925), den föregåendes son; skriftställare och uppslagsverksredaktör

Se även 

 Bernhard Meyer